Глобула:

 Глобула (астрономия) — тёмная газо-пылевая туманность;
 Глобула (полимеры) — плотное слабофлуктуирующее состояние полимера.